Кавелье ( — французская фамилия. Известные носители:

 Кавелье, Пьер-Жюль (1814—1894) — французский скульптор.
 Кавелье де Ла Саль, Рене-Робер (1643—1687) — французский исследователь Северной Америки.

См. также 
 Мари (принцесса Дании) (урождённая Мари Кавелье; род. 1976) — принцесса Датская, графиня Монпеза.